

Sigle 
 World Reference Base (for Soil Resources)  – sistema di classificazione dei suoli del mondo

Codici 
 WRB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto militare della Warner Robins Air Force Base, Warner Robins (Georgia), Stati Uniti
 wrb – codice ISO 639-3 della lingua warluwara